Gleirschbach ist der Name folgender Gewässer:

 Gleirschbach (Isar), ein linker Zufluss der Isar im Karwendel in Tirol
 Gleirschbach (Zirmbach), ein rechter Zufluss des Zirmbachs in den Stubaier Alpen in Tirol